Slussen (Malmö), district in de Zweedse stad Malmö
 Slussen (sluis), sluis in Stockholm
 Slussen (metrostation), treinstation en metrostation in Stockholm
 Slussen (plaats), Zweedse plaats in de gemeente Orust